Eero Heinonen kan avse:
Eero Heinonen (basist) (född 1979)
Eero Heinonen (pianist) (född 1950)